Johann Jungwirth ist der Name folgender Personen:

* Johann Jungwirth (Anthropologe) (1909–1980), österreichischer Anthropologe 
 Johann Jungwirth (Ingenieur) (* 1973), deutscher Ingenieur und Industriemanager